Залу́жный (Залу́жная) — фамилия и топоним:

Известные носители 
 
 Залужный, Валерий Фёдорович (род. 1973) — генерал Вооружённых сил Украины, Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 27 июля 2021 года.
 Залужный, Владимир Иванович (1919—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Залужный, Иван Аникеевич (1918—2021) — советский военный деятель, капитан 1 ранга морской пехоты ВМФ СССР.
 Залужный, Степан Петрович (1938—2021) — советский передовик производства, полный кавалер ордена Трудовой Славы.

 Залужная, Татьяна Георгиевна (род. 1967) — российская поэтесса, эстрадный композитор, певица.

Топоним 
 Залужный — посёлок в Октябрьском районе Ростовской области Россия.

См. также 
 Лужный